Cyptotrama är ett släkte av svampar. Cyptotrama ingår i familjen Physalacriaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cyptotrama